Argoed kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Argoed, Flintshire, community i Wales, 
 Argoed, Caerphilly, ort och community i Wales,